Agencja Rynku Rolnego
 Agencja Rozwoju Regionalnego
 Analizator Równań Różniczkowych
 ARR – Alzacka Republika Rad
 ARR – kod IATA lotniska Alto Río Senguer